Hand 2 Hand: The Official Mixtape Instruction Manual — мікстейп різних виконавців, виданий Iron Fist Records, власним лейблом репера Пруфа, 7 березня 2006 р. Реліз містить пісні з участю Purple Gang, Kuniva, Woof Pac та ін.

Список пісень 

У колонці «автор музики» зазначені продюсери треків.

Посилання 

Хіп-хоп альбоми